Die Comarca El Cerrato ist eine der vier Comarcas in der Provinz Palencia der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

Sie umfasst 40 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Venta de Baños.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Comarca in Palencia